Эль-Боске () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 31 км². Население — 2098 человек (на 2010 год). Расстояние — 101 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 El Bosque
 Los Amarillos

Населённые пункты Кадиса
Муниципалитеты Кадиса